Ellenton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ellenton (Florida)
Ellenton (Georgia)
New Ellenton